Понтоток има више значења:
 Округ Понтоток (Мисисипи)
 Округ Понтоток (Оклахома)
 Понтоток (Мисисипи)